Stolzenhagen – frazione del comune tedesco di Lunow-Stolzenhagen
 Stolzenhagen – frazione del comune tedesco di Wandlitz